Chernel Ferenc (1778–1864) főszolgabíró, országgyűlési követ
 Chernel Ferenc (1823–1887) újságíró